Woman peut faire référence à :

Cinéma
 Woman, un film sud-coréen de Kim Ki-young, Jung Jin-woo et Yu Hyun-mok (1968),
 A Woman, un film américain de Charlie Chaplin (1915),
 The Woman, un film américain de George Melford (1915),
 The Woman, un film américain de Lucky McKee (2011),
 Woman, un film documentaire d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand (2019).

Musique

Albums
 Woman, album de Mike McGear (1972).
 Woman, album de Nancy Sinatra (1972).
 Woman, album de Burt Bacharach (1979).
 Woman, album de Rhye (2013).
 Woman, album de Jill Scott (2015).
 Dangerous Woman, album d'Ariana Grande (2016).
 Woman, album de Justice (2016).
 , album coréen de BoA (2018).

Chansons
 Woman, une chanson de Paul McCartney (1965), 
 Woman, une chanson de Free (1969), 
 Woman, une chanson de James Gang (1970), 
 Woman, une chanson de John Lennon (1981),
 Woman, une chanson de Level 42 (1982), 
 Woman, une chanson de Neneh Cherry (1996), 
 Woman, une chanson de Wolfmother (2006), 
 Woman, une chanson de Delta Goodrem (2007), 
 Woman, une chanson de Toni Braxton (2010)
 W-o-m-a-n, une chanson d'Etta James (1955),
 Dangerous Woman, une chanson de Ariana Grande (2016),
 Woman Like Me, une chanson de Little Mix (2018)
 God is Woman une chanson de Ariana Grande (2018).
 Woman, une chanson du troisième album de Doja Cat (2021).

Peinture 
 Woman, tableau de De Kooning (1952).

Presse
 Woman, un magazine féminin australien,
 Woman, un magazine féminin britannique.

Autre 

 Woman est le nom de ring de la valet (femme manager de catch) Nancy Benoit

Homonymie de titre